Певец декаданса — двадцатый музыкальный альбом, записанный и выпущенный рок-группой «Пикник» в 2012 году. Альбом выпущен на CD лейблом Мистерия звука. Также на чешском лейбле GZ Digital Media была выпущена виниловая пластинка, которая стала пятым альбомом группы, выпущенном на виниле

Об альбоме 

Запись альбома проходила летом 2012 года, а выход его состоялся осенью. В поддержку релиза группа организовала гастрольный тур «Декаданс». В 2013 году альбом был переиздан с добавлением видео-бонуса. В 2016 году группа выпустила клип на песню «Игла», обозначенный как «лирик-видео».

Список композиций 
Автор песен Эдмунд Шклярский кроме отмеченных

Состав 
 Эдмунд Шклярский — вокал, гитара, акустическая гитара, двенадцатиструнная гитара;
 Марат Корчемный — бас-гитара;
 Станислав Шклярский — клавишные, синтезатор, голос (трек «Инкогнито»);
 Леонид Кирнос — ударные.

Художником альбома также выступил Эдмунд Шклярский. Автор фотографий — Екатерина Корчемная.

Примечания

Ссылки 
 
 

Альбомы 2012 года
Альбомы группы «Пикник»
Альбомы России